Варанда:
 Варандинский магал — один из магалов Карабахское ханство.
 Варандское меликство (или просто Варанда) — одно из пяти меликств Хамсы в Нагорном Карабахе.
 Варанда — нередко употребляемый топоним для города Физули.
 Варанда — армянское название села Карадаглы в Нагорном Карабахе.